Ойконим

 Учкую — одно из прежних названий села Колодезное в Симферопольском районе Крыма
 Учкую — прежнее название села Восточное в Советском районе Крыма
 Учкую — название села, находившегося на месте района Учкуевка в Севастополе